Horvátország
Očura falu Lepoglava községben, Varasd megyében
Očura falu Novi Golubovec községben, Krapina-Zagorje megyében